Las siglas IRB pueden referirse a:

 Institute for Research in Biomedicine- Instituto de Investigación Biomédica, Barcelona, España.
 International Rugby Board, nombre por el que se conoció a la actual World Rugby desde 1998 a 2014.
 Hermandad Republicana Irlandesa, (IRB por sus siglas en gaélico)
  Internal ratings-based (IRB), (IRB por sus sigas en inglés)